Hrvatska:
 Ciglenik (Kutjevo), gradsko naselje Kutjeva
 Ciglenik (Oriovac), naselje u općini Oriovac